

Населені пункти та їхні частини

 Бенькувка — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бенькувка — село в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Бенькувка — частина села Убяд у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бенькувка — частина села Скава в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бенькувка — частина села Інвалд у гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Бенькувка — частина села Скавце в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки